Уклес (муниципалитет) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Замок Уклес — замок IX века, расположенный в одноимённом муниципалитете, в Испанской провинции Куэнка.
 Крус Уклес, Рамон Эрнесто — гондурасский политический деятель, президент Гондураса.

См. также 
 Битва при Уклесе — состоялась 29 мая 1108 года между войсками кастильцев и альморавидами.